Parigny est une commune française de la Loire ;
 Parigny est une ancienne commune française de la Manche.

Voir aussi 
Parigny-la-Rose, commune française de la Nièvre ;
Parigny-les-Vaux, commune française de la Nièvre ;
Druy-Parigny, commune française de la Nièvre.